Södra Kummelskär är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 39 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors. Södra Kummelskär ligger  meter över havet.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 230 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km väster om Södra Kummelskär.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö